Il tesoro dell'Amazzonia – film del 1985 diretto da  René Cardona Jr.
 Il tesoro dell'Amazzonia – film del 2003 diretto da Peter Berg